Перехрестя — місце перетину, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні.

 Перехрестя — село в Україні, у Берегівському районі Закарпатської області.

Фільми 
 «Перехрестя» — американський художній фільм 1986 року.
 «Перехрестя» — російсько-білоруський художній фільм 1998 року.
 «Перехрестя» — американський художній фільм 2002 року.

Див. також 
 Crossroads (значення)